Dit is een lijst van planetoïden 114201-114300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 114201 - || 2002 VK99 || 13 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114202 - || 2002 VD100 || 10 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114203 - || 2002 VH101 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114204 - || 2002 VU103 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114205 - || 2002 VF105 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114206 - || 2002 VB106 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114207 - || 2002 VD106 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114208 - || 2002 VH107 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114209 - || 2002 VL107 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114210 - || 2002 VX107 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114211 - || 2002 VE108 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114212 - || 2002 VU109 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114213 - || 2002 VX109 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114214 - || 2002 VA110 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114215 - || 2002 VM110 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114216 - || 2002 VB111 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114217 - || 2002 VF111 || 13 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114218 - || 2002 VN111 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114219 - || 2002 VQ111 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114220 - || 2002 VJ112 || 13 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114221 - || 2002 VM112 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114222 - || 2002 VZ112 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114223 - || 2002 VJ113 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114224 - || 2002 VZ113 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114225 - || 2002 VE114 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114226 - || 2002 VQ115 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114227 - || 2002 VK116 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114228 - || 2002 VV116 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114229 - || 2002 VB118 || 13 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114230 - || 2002 VW118 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114231 - || 2002 VB122 || 13 november 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114232 - || 2002 VV123 || 14 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114233 - || 2002 VE124 || 14 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114234 - || 2002 VO124 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114235 - || 2002 VZ133 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114236 - || 2002 VJ134 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114237 - || 2002 VE135 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114238 - || 2002 WC || 16 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (114239) Bermarmi || 2002 WN || 21 november 2002 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 114240 - || 2002 WH3 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114241 - || 2002 WJ4 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114242 - || 2002 WU5 || 23 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114243 - || 2002 WZ5 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114244 - || 2002 WS8 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114245 - || 2002 WN9 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114246 - || 2002 WS9 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114247 - || 2002 WY10 || 25 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114248 - || 2002 WL11 || 26 november 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114249 - || 2002 WO11 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114250 - || 2002 WJ14 || 28 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114251 - || 2002 WP14 || 28 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114252 - || 2002 WD15 || 28 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114253 - || 2002 WZ15 || 28 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114254 - || 2002 WD16 || 28 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114255 - || 2002 WG16 || 28 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114256 - || 2002 WO16 || 28 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114257 - || 2002 WP16 || 28 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114258 - || 2002 WQ16 || 28 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114259 - || 2002 WR16 || 28 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114260 - || 2002 WB17 || 28 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114261 - || 2002 WC17 || 28 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114262 - || 2002 XH || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114263 - || 2002 XV1 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114264 - || 2002 XH2 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114265 - || 2002 XQ2 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114266 - || 2002 XK5 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114267 - || 2002 XM5 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114268 - || 2002 XP5 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114269 - || 2002 XG6 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114270 - || 2002 XP6 || 1 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114271 - || 2002 XZ8 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114272 - || 2002 XR13 || 3 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114273 - || 2002 XJ14 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114274 - || 2002 XL15 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114275 - || 2002 XR16 || 3 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114276 - || 2002 XP17 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114277 - || 2002 XS18 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114278 - || 2002 XV18 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114279 - || 2002 XY19 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114280 - || 2002 XW21 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114281 - || 2002 XX21 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114282 - || 2002 XR23 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114283 - || 2002 XD24 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114284 - || 2002 XE25 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114285 - || 2002 XG25 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114286 - || 2002 XM25 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114287 - || 2002 XP25 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114288 - || 2002 XH27 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114289 - || 2002 XG28 || 5 december 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 114290 - || 2002 XO28 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114291 - || 2002 XG29 || 5 december 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114292 - || 2002 XQ29 || 5 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114293 - || 2002 XW29 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114294 - || 2002 XY29 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114295 - || 2002 XP30 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114296 - || 2002 XO31 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114297 - || 2002 XC32 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114298 - || 2002 XH34 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114299 - || 2002 XL37 || 9 december 2002 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| 114300 - || 2002 XE41 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten